Amerikai Egyesült Államok
 Ronald (Minnesota)
 Ronald (Washington)

Nevek
 Ronald, keresztnév